Entente cordiale
Antant
Kisantant
Balti antant